Bommel steht für:

 Bommel (Textilien), eine Verzierung bei Kleidung
 Bommel, Familie in den Ottifanten-Comics von Otto Waalkes
 Herr Bommel, Olivier B. Bommel, Comic-Figur von Marten Toonder

Bommel ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Richard Anton van Bommel (1790–1852), Bischof von Lüttich
 Elias Pieter van Bommel (1819–1890), niederländischer Veduten- und Marinemaler
 Enno Bommel (* 1962), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Frank van Bommel (* 1962), niederländischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Gerhard Bommel (1902–1966), deutscher Verwaltungsjurist und SS-Führer
 Harry van Bommel (* 1962), niederländischer Politiker
 Henning Bommel (* 1983), deutscher Radsportler
 Jürgen Bommel (1947–2020), deutscher Badmintonspieler
 Mark van Bommel (* 1977), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Rob van Bommel (* 1941), niederländischer Sänger, siehe Don Mercedes
 Thomas van Bommel (* 2002), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bommelmütze (Pudelmütze)